do 1947 nazwa gminy Kórnica (powiat prudnicki)
 do 1954 nazwa gminy Stara Kornica (powiat siedlecki)